

Cinema 
 The Rack – film del 1915 diretto da Émile Chautard
 Supplizio (The Rack) – film del 1956 diretto da Arnold Laven

Musica 
 The Rack – album degli Asphyx del 1991